Lateralsklerose steht für verschiedene Motoneuron-Krankheiten:

 Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), auch amyotrophische Lateralsklerose und myatrophe Lateralsklerose, eine seltene Erkrankung
 Juvenile Amyotrophe Lateralsklerose, eine sehr seltene Erkrankung, juvenile Form der ALS
 Primäre Lateralsklerose (PLS), eine sehr seltene Erkrankung
 Juvenile Primäre Lateralsklerose, eine sehr seltene Erkrankung, juvenile Form der PLS